Ротава (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края. Расположен примерно в 7 км к юго-востоку от города Краслице.

История 
Первые письменные упоминания села относятся к 1597 году. Получила статус города в 1965 году.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края